Burnt Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Burnt Mountain (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Burnt Mountain (Alaska)	
 Burnt Mountain (Apache County, Arizona)	
 Burnt Mountain (Maricopa County, Arizona)	
 Burnt Mountain (Boulder County, Colorado)	
 Burnt Mountain (Eagle County, Colorado)	
 Burnt Mountain (Pitkin County, Colorado)	
 Burnt Mountain (Saguache County, Colorado)	
 Burnt Mountain (Georgia)	
 Burnt Mountain (Fresno County, Kalifornien)	
 Burnt Mountain (San Bernardino County, Kalifornien)	
 Burnt Mountain (San Diego County, Kalifornien)	
 Burnt Mountain (Oxford County, Maine)	
 Burnt Mountain (Piscataquis County, Maine)	
 Burnt Mountain (Michigan)	
 Burnt Mountain (Carbon County, Montana)	
 Burnt Mountain (Granite County, Montana)	
 Burnt Mountain (Jefferson County, Montana)	
 Burnt Mountain (Silver Bow County, Montana)	
 Burnt Mountain (Nevada)	
 Burnt Mountain (Essex County, New York)	
 Burnt Mountain (Hamilton County, New York)	
 Burnt Mountain (Herkimer County, New York)	
 Burnt Mountain (Warren County, New York)	
 Burnt Mountain (Mitchell County, North Carolina)	
 Burnt Mountain (Transylvania County, North Carolina, 1011 m)	
 Burnt Mountain (Transylvania County, North Carolina, 916 m)	
 Burnt Mountain (Yancey County, North Carolina)	
 Burnt Mountain (Clackamas County, Oregon)	
 Burnt Mountain (Coos County, Oregon)	
 Burnt Mountain (Douglas County, Oregon, 1053 m)	
 Burnt Mountain (Douglas County, Oregon, 1319 m)	
 Burnt Mountain (Harney County, Oregon, 1624 m)	
 Burnt Mountain (Harney County, Oregon, 1675 m)	
 Burnt Mountain (Harney County, Oregon, 1771 m)	
 Burnt Mountain (Lane County, Oregon)	
 Burnt Mountain (Malheur County, Oregon, 1164 m)	
 Burnt Mountain (Malheur County, Oregon, 1288 m)	
 Burnt Mountain (Tennessee)	
 Burnt Mountain (Box Elder County, Utah)	
 Burnt Mountain (Washington County, Utah)	
 Burnt Mountain (Caledonia County, Vermont)	
 Burnt Mountain (Lamoille County, Vermont)	
 Burnt Mountain (Orleans County, Vermont)	
 Burnt Mountain (Washington County, Vermont, 685 m)	
 Burnt Mountain (Washington County, Vermont, 829 m)	
 Burnt Mountain (Washington County, Vermont, 829 m)	
 Burnt Mountain (Windsor County, Vermont)	
 Burnt Mountain (Virginia)	
 Burnt Mountain (Clallam County, Washington, 1502 m)	
 Burnt Mountain (Clallam County, Washington, 345 m)	
 Burnt Mountain (Yakima County, Washington)	
 Burnt Mountain (Converse County, Wyoming)	
 Burnt Mountain (Sheridan County, Wyoming)	
 Burnt Mountain (Teton County, Wyoming)